Machacamarca kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Machacamarca (ort i Oruro), 
 Machacamarca (ort i La Paz), 

Robotskapade Boliviaförgreningar